Baka puede referirse a:

 Baka, grupo étnico de pigmeos de Camerún, República del Congo, la República Centroafricana y Gabón
 Baka, un grupo étnico de Sudán.
 Baka, príncipe egipcio.
 Baka, una villa en Eslovaquia.
 Baka, faraón del Antiguo Egipto.
 Baka, un insulto japonés.
 En la Segunda Guerra Mundial, baka fue el apodo con el que los estadounidenses llamaban al avión cohete suicida Yokosuka MXY-7 Ohka, siendo el único caso en que se empleaba un término japonés, pues usualmente los aviones japoneses se identificaban con nombres propios en inglés.